Antonio Nuvolone da Camilla (XIII secolo – XIV secolo) – vescovo italiano
 Carlo Francesco Nuvolone (1609-1662) – pittore italiano, figlio di Panfilo e fratello di Giuseppe
 Francesco Nuvolone (XVII secolo) – artista di Riva San Vitale, Canton Ticino, Svizzera
 Giuseppe Nuvolone (1619-1703) – pittore italiano, figlio di Panfilo e fratello di Carlo Francesco
 Panfilo Nuvolone (1581-1651) – pittore italiano, padre di Carlo Francesco e Giuseppe
 Pietro Nuvolone (1917-1985) – giurista italiano